Estandarte
Estandarte (álbum) - do grupo brasileiro Skank
O Estandarte - jornal oficial da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil

Desambiguação